Льгово — название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Льгово — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Льгово — деревня в Пучежском районе.

Калужская область 
 Льгово — деревня в Тарусском районе.

Костромская область 
 Льгово — деревня в Галичском районе.
 Льгово — деревня в Кадыйском районе.

Московская область 
 Льгово — деревня в Талдомском районе.

Рязанская область 
 Льгово — село в Рязанском районе.

Тверская область 
 Льгово — деревня в Кашинском районе.
 Льгово — деревня в Старицком районе.

Тульская область 
 Льгово — деревня в Чернском районе.

См. также 
 Льгов (значения)